

Terminologia 
Doppio gioco – tecnica dello spionaggio
Doppio gioco – azione difensiva nel baseball

Film 
Doppio gioco (Criss Cross) – film del 1949 diretto da Robert Siodmak
Doppio gioco (Down Twisted) – film del 1987 diretto da Albert Pyun
Doppio gioco (Shadow Dancer) – film del 2012 diretto da James Marsh

Letteratura 
Doppio gioco (Doubleshot) – romanzo di Raymond Benson del 2000